Dutti oder dutti steht für:
 Massimo Dutti, internationaler Bekleidungshändler aus Spanien
 Nephrotoma dutti, Schnake aus der Gattung der Krähenschnaken (Nephrotoma)

Dutti ist der Spitzname folgender Personen:
 Gottlieb Duttweiler (1888–1962), schweizerischer Unternehmer, Politiker, Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Dutti der Riese, Dokumentarfilm über Gottlieb Duttweiler